Personen
 Alexander Munro (beeldhouwer) (1825-1871), Brits beeldhouwer
 Alice Munro (1931), Canadees schrijfster
 Burt Munro (1899-1978, Nieuw-Zeelands motorcoureur
 Caroline Munro (1950), Brits actrice
 Frank Munro (1947-2011), Schots voetballer
 George Campbell Munro (1866-1963), Amerikaans ornitholoog en botanicus
 Hugh Munro (1856-1919), Schots bergbeklimmer
 Lochlyn Munro (1966), Canadees acteur
 William Munro (1818-1880), Engels botanicus

 Overig
 Munro (berg), een Schotse berg
 Munro (Buenos Aires), een plaats in Argentinië
 Munro (film), een film uit 1960